Badertscher ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Badertscher (* 1936), US-amerikanischer Fotograf 
 Christine Badertscher (* 1982), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Kurt Badertscher (* 1950), Schweizer Schriftsteller, Fachlehrer und Erwachsenenbildner
 Ulrik Badertscher (* 1988),  norwegischer Snowboarder